Загалом на території Косова нараховується 38 населених пунктів зі статусом міста (інформація станом на 2014 рік). Переважно міста Косова невеликі за розміром. 23 з них налічують більше ніж 30 тис. жителів. Найбільшим за населенням є столиця країни, місто Приштина, найменшим — містечко Партеш.

Міста та селища в Косово відносяться до наступних діапазонів за чисельністю населення:

 1 місто з населенням понад 150 000 осіб: Приштина;
 2 міста від 50 000 до 100 000: Гнілане та Призрен;
 9 міст від 15 000 до 50 000: Урошеваць, Фуше Косова, Джяковиця, Митровиця, Печ, Подуєво, Раховець та Вучитрн.

Міста

Див. також 

 Адміністративний поділ Косова

Примітки

Посилання 
 OSCE  — UNMI Regulation 2000/43: албанською , сербською 
Міста Косова